Hanguana är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Hanguana ingår i familjen Hanguanaceae.

Hanguana är enda släktet i familjen Hanguanaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Himmelsblomsordningen
Hanguana